Saaldorf (Bad Lobenstein) - dorp in Thüringen
 Saaldorf-Surheim - gemeente in Beieren